Quinta das Conchas pode-se referir a:

 Quinta das Conchas e dos Lilases, um jardim de Lisboa
 Quinta das Conchas (bairro), em Lisboa
 Estação Quinta das Conchas, do metropolitano de Lisboa

Desambiguações de topônimos